Modern Combat — серия видеоигр, разработанная и изданная компанией Gameloft на платформах J2ME, iOS, Android и Windows. Все игры серии имеют очень много общего с серией Call of Duty, множество различного оборудования и разнообразных заданий для выполнения. Главными врагами в этой серии являются террористы; зачастую игроку предстоит сражаться с ними в сопровождении других солдат. Modern Combat: Sandstorm была первой игрой в серии, в 2010 году за ней последовала Modern Combat 2: Black Pegasus, в 2011 — Modern Combat 3: Fallen Nation, в 2012 — Modern Combat 4: Zero Hour и последняя часть серии Modern Combat 5: Blackout — в 2014 году. Но в 2017 вышла новая часть серии - Modern Combat: Versus которая отличается от других полным отсутствием сюжетной линии. В 2019 году вышла Modern Combat: Rebel Guns, в ней уже был небольшой и простой сюжет, также мы могли играть за трёх персонажей, а сама игра была сайдскроллером, игра была доступна для покупки лишь в Gameloft Store.

Игры серии

Оценки 

Пять основных игр серии были встречены положительно, в то время как спин-офф Domination получил смешанные отзывы.

Примечания 

Шутеры от первого лица
Серии компьютерных игр